Giovanni Miranda (Juan de Miranda) –  grammatico e ispanista spagnolo del XVI secolo
Juan de Miranda (Juan Ventura de Miranda Sejas y Guerra) – pittore spagnolo tardo barocco attivo nelle Canarie